De avonturen van Sherlock Holmes, een bundel korte verhalen over Sherlock Holmes, uitgegeven in 1892.
The Adventures of Sherlock Holmes (televisieserie), een Britse televisieserie
The Adventures of Sherlock Holmes (film), een film uit 1939.